Jakob il bugiardo – romanzo di Jurek Becker
Jakob il bugiardo – film del 1975
Jakob il bugiardo – film del 1999